Willemsen ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Willemsen (* 1940), niederländische Vorstandsvorsitzende von Kirche in Not in Deutschland
 Armin Willemsen (* 1985), deutsch-österreichischer Basketballspieler
 Carl Arnold Willemsen (1902–1986), deutscher Historiker
 Elfje Willemsen (* 1985), belgische Bobsportlerin und Olympiateilnehmerin
 Ernst Willemsen (1913–1971), deutscher Kunsthistoriker und Restaurator
 Franz Willemsen (1910–1999), deutscher Archäologe
 Gaby Willemsen (* 1981), niederländische Biathletin
 Heinz Josef Willemsen (* 1953), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Mike Willemsen (* 1996), niederländischer DJ, bekannt als Mike Williams (DJ)
 Roger Willemsen (1955–2016), deutscher Publizist und Fernsehmoderator
 Tabea Willemsen (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Willem Jan Willemsen (1866–1914), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Wilhelmsen